Валерия — женское имя, происходит от той же основы, что и имя Валерий, от  — «быть сильным, здоровым».

На Русь принесено христианством из Византии. На 1988 год, согласно В. А. Никонова, это имя давалось в среднем не чаще двум наозер

1000 новорождённых девочек. Помехой для распространения женского варианта служила парность с мужским именем Валерий. В 2003 году одним из популярных в России женских имён было имя Валерия.

Возможным вариантом имени Валерия, как считала А. В. Суперанская, являлась Калерия (из-за ошибочного прочтения в как к), которое было переосмыслено из греческого кале/кали в значении «добрая, красивая, прекрасная».

Краткая форма имени - Лера.

Святые 
 Святая Валерия

Именины 
6 мая, 20 июня, 2 января

Примечания 

Русские женские имена
Имена латинского происхождения